

Кочньовське — село, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Кочньовське — село, Комишловський район, Свердловська область